Maria Waldmann –  mezzosoprano austriaca
 Ralf Waldmann (1966-2018) –  pilota motociclistico tedesco
 18021 Waldman –  asteroide della fascia principale
 Professor Waldman –  personaggio di Frankenstein